Il doppio del torneo di tennis Siemens Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Raemon Sluiter e Peter Wessels che hanno battuto in finale Rohan Bopanna e Pablo Cuevas 7-66, 7-5.

Teste di serie 

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti di finale)
 Rohan Bopanna /  Pablo Cuevas (finale)

 Tomasz Bednarek /  Serhij Stachovs'kyj (quarti di finale)
 Marcel Granollers /  Santiago Ventura (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2007